Jamaica, estat insular de les Grans Antilles.
 Jamaica (Iowa)
 Jamaica (Vermont)
 Jamaica Bay, albufera situada prop dels gratacels de la ciutat de Nova York.
 Jamaica Beach, població dels Estats Units a l'estat de Texas.